Die 10. U-20-Handball-Europameisterschaft der Männer 2014 wurde vom 24. Juli bis 3. August 2014 in Österreich ausgetragen. Veranstalter war die Europäische Handballföderation (EHF). Deutschland gewann zum dritten Mal die U-20-Europameisterschaft im Finale gegen die schwedische Mannschaft mit 26:24.

Austragungsorte 
Die Austragungsorte der Spiele waren die TipsArena in Linz mit einer Kapazität für 6.000 Zuschauer und die HAKA-Arena in Traun mit einer Kapazität von 1.500 Zuschauern.

Qualifikation 

An dem Turnier nahmen 36 Mannschaften teil. Automatisch qualifiziert waren Österreich als Gastgeber, Deutschland als Titelverteidiger der U-18 EM 2012 und Schweden als Zweiter der U-18 EM 2012.

Vorrunde 
In der Vorrunde spielt jede Mannschaft einer Gruppe einmal gegen jedes andere Team in der gleichen Gruppe. Die jeweils besten zwei Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Hauptrunde, die Gruppendritten und Gruppenvierten qualifizierten sich für die Zwischenrunde. Die Auslosung der Vorrundengruppen fand am 24. April 2014 in Linz statt.

Gruppe A 
Alle Spiele finden in Traun,  statt.

Gruppe B 
Alle Spiele finden in Traun,  statt.

Gruppe C 
Alle Spiele finden in Linz,  statt.

Gruppe D 
Alle Spiele finden in Linz,  statt.

Hauptrunde 
In der Hauptrunde spielen die Gruppenersten und Gruppenzweiten die Teilnehmer des Halbfinales aus. Das Ergebnis aus der Vorrunde (Gruppenerster gegen Gruppenzweiter in einer Vorrundengruppe) werden in die Hauptrunde mitgenommen. Für das Halbfinale qualifizieren sich die Sieger und Gruppenzweiten der Gruppe I + II. Die Gruppendritten und Gruppenvierten gehen in die Kreuzspiele für Platz 5 bis 8.

Gruppe I 
Alle Spiele finden in Traun,  statt.

Gruppe II 
Alle Spiele finden in Linz,  statt.

Finalrunde

Übersicht

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Zwischenrunde 
In der Zwischenrunde spielen die Gruppendritten und Gruppenvierten die Teilnehmer der Kreuzspiele aus. Das Ergebnis aus der Vorrunde (Gruppendritter gegen Gruppenvierter in einer Vorrundengruppe) werden in die Zwischenrunde mitgenommen. Für die Kreuzspiele 9 bis 12 qualifizieren sich die Sieger und Gruppenzweiten der Gruppe III + IV. Die Gruppendritten und Gruppenvierten gehen in die Kreuzspiele für Platz 13 bis 16.

Gruppe III 
Alle Spiele finden in Traun,  statt.

Gruppe IV 
Alle Spiele finden in Linz,  statt.

Platzierungsspiele

Übersicht

Playoff um Platz 13–16 
In diesen Playoffs nehmen die dritt- und viertplatzierten Team der Zwischenrunde teil.

Weblinks 
 Offizielle Website der U-20-Handball-Europameisterschaft 2014
 EHF - 2014 Men's European Championship 20

Handball-Europameisterschaft
Handballveranstaltung 2014
Europameisterschaft Manner U20 2014
Jugendhandball